Alba (vestit), vestimenta litúrgica de l'església catòlica i l'anglicana 
 Alba (dia), com el crepuscle matinal
 Sincrotró Alba, sincrotró al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra
 Aliança Bolivariana per les Amèriques, tractat internacional de cooperació en el marc de l'Amèrica Llatina i el Carib
 Alba borda (Populus tremula)
 ALBA Berlín, equip alemany de basquetbol
 Alba (Claude Lorrain)
 Alba (pel·lícula futura), pel·lícula futura estatunidenca
 Alba (sèrie de televisió), sèrie de televisió espanyola començada el 2021
 Toponímia:
 Espanya:
 Alba (Aragó), municipi de Terol
 Coll de l'Alba, és una collada del municipi de Tortosa
 Alba (comarca), comarca de la província de Zamora (Castella i Lleó)
 Ducat d'Alba de Tormes o Casa d'Alba 
 Alba de Tormes, municipi de la província de Salamanca
 Alba de los Cardaños, pedania de Velilla del Río Carrión, municipi de la província de Palència
 Alba de Cerrato, municipi de la província de Palència
 Alba de Yeltes, municipi de la província de Salamanca
 Itàlia:
 Alba (Piemont), municipi italià a la regió del Piemont, província de Cuneo
 Alba (Stura), districte del departament del Stura en el territori del Regne de Sardenya-Piemont 
 Alba Fucens, antiga ciutat italiana al peu del Mont Velino
 Alba Fucentia, estació de la Via Valèria
 Alba Longa, ciutat del Latium a la riba est del llac Albanus i al peu del Mont Albà o Albanus
 Riu Alba, afluent del Sena
 França:
 Alba Pèira e Bredòm, municipi del departament francès del Cantal a la regió d'Alvèrnia
 Alba Helvorium, antiga ciutat romana, capital dels helvis
 Romania:
 Alba Iulia, capital de la província d'Alba, a Transsilvània, Romania 
 Comtat d'Alba, comtat i província de Romania 
 Escòcia:
 Regne d'Alba, regne d'Escòcia entre 900 i 1286 
 Estats Units:
 Alba (Missouri), població de l'estat de Missouri
 Alba (Pennsilvània), població de l'estat de Pennsilvània 
 Alba (Texas), municipi de l'estat de Texas
 Literatura: 
 Alba (estil trobadoresc), estil de poesia trobadoresca
 Alba religiosa, variant de l'Alba, estil trobadoresc condicionat pel contingut 
 Organitzacions:
 Associació ALBA, associació per la lluita contra la drogodependència 
 Alba Lactància Materna, associació de suport a l'alletament matern 
 Abraham Lincoln Brigade Acrònim de l'associació que agrupa veterans i familiars de la nord-americana
 Biografies:
 Alba Silvius, rei mític d'Alba Longa
 Fernando Alba Álvarez (Salas, Astúries, 1944), escultor espanyol
 Jessica Alba (Pomona, Califòrnia, 1981), actriu estatunidenca
 Joshua Alba (Biloxi, Mississipí, 1982), actor estatunidenc